Miejscowości w Polsce:
 Strykowice Błotne
 Strykowice Górne
 Strykowice Podleśne